

Musica 
 Presence – etichetta discografica italiana
 Presence – album dei Led Zeppelin del 1976
 Presence - gruppo musicale di rock progressivo francese

Persone 
 Presence – pseudonimo di Charles Webster, musicista e produttore discografico britannico

Personaggi immaginari 
 Presenza (Presence) – personaggio dell'universo DC Comics
 Presenza (Presence) – personaggio dell'universo Marvel Comics